A-37 puede referirse a:

 Cessna A-37 Dragonfly, avión de ataque ligero de origen estadounidense.
 Antigua denominación de un tramo de la Autopista del Mediterráneo.